Азиатский лапчатоног () — вид птиц семейства лапчатоногих. Единственный вид рода Heliopais.

Длина тела 55 сантиметров. Оперение верха коричневатое. Брюхо белое, а шея чёрная. Задняя часть головы и ноги серые. Клюв желтоватый. Очень выразительна чёрная область вокруг глаз и горло птиц белого цвета. У самки шея в отличие от самца не чёрная, а белая.

Вид встречается в Индии, Юго-Восточной Азии и на острове Суматра. Там эти птицы обитают в поросших растениями прудах, небольших водоёмах, ручьях вдоль побережья и внутри страны и в мангровых зарослях.

Питается мелкими беспозвоночными, зелёными частями растений, а также семенами. При плавании голова двигается в ритм. При опасности птицы ныряют почти полностью, так что только голова и шея торчат из воды. На земле они ходят с высоко поднятыми головами, чтобы лучше разглядеть опасность, а затем быстро исчезают в ближайших зарослях. Когда птицы хотят отдохнуть, они рассаживаются парами или небольшими группами на нависающих над водой ветвях. При необходимости взлететь с поверхности воды или суши им нужен очень длинный разбег. Их пища, которую они в основном ищут в воде, состоит из моллюсков, ракообразных, водных насекомых, лягушек, мелких рыб и растений. Продолжительность жизни составляет около 10 лет.

Пара строит из водных растений и тростника, в основном под упавшими деревьями, неглубокое плавающее гнездо. Кладка состоит из 4—7 пятнистых яиц. Насиживают яйца оба родителя в общей сложности 22 дня. В дальнейшем оба родителя заботятся о потомстве.

Примечания

Литература 
 Tierwelt Asiens in Farbe Seite: 209 Karl Müller Verlag Erlangen 1989
 Atlas der Vogelwelt Seite: 174 Unipart Verlag GmbH Remseck bei Stuttgart 1994 ISBN 3-8122-3399-1
 DIE BLV Enzyklopädie Vögel der Welt Seite: 223 Verlag: BLV Buchverlag GmbH & Co. KG München 2004 ISBN 3-405-16682-9

Животные, описанные в 1849 году
Журавлеобразные
Птицы Азии
Монотипические роды птиц